

Червоногвардійський район — муніципальний район, Оренбурзька область
 Червоногвардійський район — міський район, місто Санкт-Петербург
 Червоногвардійський район — колишній міський район, місто Москва (1936-1991)
 Червоногвардійський район — колишній міський район, місто Краснодар, Краснодарський край (1940-1955)
 Червоногвардійський район — колишня назва Красносулінського району, Ростовська область (1940-1956)
 Червоногвардійський район — колишня назва Гатчинського міського району, місто Санкт-Петербург (1929-1944)

Червоногвардійський район — міський район, місто Макіївка, Донецька область
 Червоногвардійський район — колишня назва Чечелівського міського району, місто Дніпро, Дніпропетровська область (1932-2015)

Див. також 
 Красногвардійський район

ru:Красногвардейский район